Aphrodisie est le nom de plusieurs cités grecques hellénistiques consacrées à Aphrodite. Les principales étaient :
 Aphrodisie, en Carie, près des frontières de la Lydie, patrie du commentateur Alexandre d'Aphrodisie ;
 Aphrodisie, dans la Cilicie Trachéotide, en face Chypre ;
 Aphrodisie, en Phrygie, non loin d'Apamée Kibotos.

Voir aussi
 Aphrodisia,  série télévisée française (1995-1997) 

Géographie de la Grèce antique